Sébastien Hostettler, né le  à Bienne, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002||HC Bienne U20||Juniors Élites A||35||3||3||6||41||2||0||0||0||4
|-
|2002-2003||HC Bienne U20||Juniors Élites A||12||2||4||6||30||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2003-2004||HC Bienne||LNB||35||0||3||3||16||6||0||0||0||0
|-
|HC Bienne U20||Juniors Élites A||25||1||12||13||52||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||HC Bienne||LNB||36||0||0||0||16||10||0||0||0||4
|-
|2005-2006||HC Bienne||LNB||36||0||2||2||22||11||0||0||0||0
|-
|2006-2007||HC La Chaux-de-Fonds||LNB||45||7||11||18||36||6||0||1||1||2
|-
|2007-2008||HC La Chaux-de-Fonds||LNB||35||2||12||14||48||10||0||0||0||10
|-
|rowspan="3"|2008-2009||HC La Chaux-de-Fonds||LNB||42||1||10||11||42||-||-||-||-||-
|-
|HC Bienne||LNA||2||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|HC Sierre||LNB||3||0||1||1||0||6||1||3||4||6
|-
|2009-2010||HC Ajoie||LNB||46||4||12||16||36||7||0||0||0||6
|-
|2010-2011||HC Ajoie||LNB||44||6||14||20||68||7||0||2||2||0
|-
|2011-2012||HC Ajoie||LNB||42||4||7||11||46||7||0||1||1||4
|-
|2012-2013||HC Ajoie||LNB||37||2||5||7||40||6||0||1||1||2
|-
|2013-2014||HC Red Ice||LNB|| 45 || 2 || 4 || 6 || 61 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
|2014-2015||HC Red Ice||LNB|| 45 || 1 || 12 || 13 || 14 || 8 || 0 || 1 || 1 || 6 
|-
|2015-2016||HC La Chaux-de-Fonds||LNB||45||1||12||13||42||2||0||0||0||2
|-
|2016-2017||HC La Chaux-de-Fonds||LNB||42||1||8||9||57||10||0||1||1||4
|-
|2017-2018||HC La Chaux-de-Fonds||LNB||35||1||2||3||38||-||-||-||-||-
|-
|2018-2019||HC Franches-Montagnes||||25||6||9||15||42||7||2||0||2||6
|-
|2019-2020|| HC Franches-Montagnes ||  ||19||1||11||12||32||9||1||4||5||4

Palmarès 
Champion de Suisse junior en 2001 avec le HC Bienne
Champion de Suisse de LNB en 2004 et 2006 avec le HC Bienne
Vice-champion de Suisse de LNB en 2008 avec le HC La Chaux-de-Fonds

Notes et références 

Naissance en août 1984
Naissance à Bienne
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Défenseur de hockey sur glace